

Adel/koningshuizen 
 Maria Teresa van Luxemburg (1956) - huidige groothertogin van Luxemburg
 Marie Thérèse van Frankrijk (1667-1672) - dochter van Lodewijk XIV
 Marie Thérèse Charlotte van Frankrijk (1778-1851) - dochter van Lodewijk XVI
 Maria Theresia van Bourbon-Sicilië (1772-1807) - keizerin

 Maria Theresia Anna van Oostenrijk (1845-1927)
 Maria Theresia van Oostenrijk (1717-1780) - aartshertogin van Oostenrijk, koningin van Hongarije en Bohemen, keizerin van het Heilige Roomse Rijk
 Maria Theresia van Oostenrijk-Este (1773-1832)
 Maria Theresia van Oostenrijk (1862-1933) - aartshertogin van Oostenrijk en prinses van Toscane
 Maria Theresia van Oostenrijk (1638-1683) - de eerste echtgenote van de Franse vorst Lodewijk XIV
 Maria Theresia van Oostenrijk (1762-1770) - dochter van keizer Jozef II van het Heilige Roomse Rijk en Isabella Maria van Bourbon-Parma
 Maria Theresia van Oostenrijk (1767-1827) - aartshertogin van Oostenrijk en prinses van Toscane
 Maria Theresia Henriëtte van Oostenrijk-Este (1849-1919)

 Maria Theresia van Sardinië (1803-1879) - hertogin van Parma
 Maria Theresia van Spanje (1726-1746)

Overige personen 
 Maria Theresa van Thielen (1640-1706) - Vlaams kunstschilder

Geografie
 María Teresa (Santa Fe) - plaats in Argentinië
 Maria Theresa (eiland) - eiland in de Stille Oceaan